DTT har flere betydninger:
 Digital terrestrial television
 Demographic transition theory
 Double taxation treaty
 Deloitte Touche Tohmatsu